Thur ist der Name folgender Flüsse:
 Thur (Rhein), Nebenfluss des Rheins in der Schweiz
 Thur (Ill), Nebenfluss der Ill im Elsass, Frankreich
 Thur (Theiß), Nebenfluss der Theiß in Ungarn/Serbien

Thur ist der Name folgender Orte:
 Thur (Polen), Ort in Polen
 Thur (Österreich), Ortsteil von Obertrum am See, Österreich

Thur ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Meier-Thur (1881–1943), deutscher Graphiker und Hochschulprofessor, Opfer des Nationalsozialismus
 Johanna von der Mühll-von Thur (1894–1974), Schweizer Künstlerin, Schriftstellerin und Kunsthistorikerin
 Konrad Thur (1909–2007), deutscher Drahtseilartist, siehe Konrad Thurano

Siehe auch:
 Thür (Begriffsklärung)
 Thure
 Tour (Begriffsklärung)
 Tur (Begriffsklärung)